Burg Sterrenberg ist der Name zweier Burgen in Rheinland-Pfalz:
 Burg Sterrenberg (Pfalz) bei Otterbach im Landkreis Kaiserslautern
 Burg Sterrenberg (Rheinland) bei Kamp-Bornhofen im Mittelrheintal

Siehe auch:
 Burg Sternberg